April peut faire référence à :

Entreprises, associations et groupes 
 April, association de promotion et de défense du logiciel libre.
 April, un groupe d'assurance français
 April Wine, un groupe de rock américain fondé en 1969
 April est une gamme d'automate programmable industriel réalisé par les sociétés Renault et Merlin Gerin
 April, girl group sud-coréen formé par DSP Media en 2015.
 APRIL, groupe papetier basé en Indonésie, exploitant de forêts, propriétaire de l'une des plus grandes usines du monde

Personnes 
April est un prénom anglo-saxon floral fêté le 5 octobre comme Sainte Fleur.

Prénom 
 April Grace, une actrice américaine née en 1962,
 April Mills, une actrice américaine née en 1980,
 April Mullen, une actrice, réalisatrice, scénariste et productrice américaine,
 April O'Neil, un personnage des Tortues ninja,
 April Rose Pengilly (née en 1988), actrice australienne,
 April Winchell, une actrice et scénariste américaine née en 1960.

Patronyme 
 Danielle April (1949-), une artiste canadienne 
 Franklin April (1984-2015), un footballeur namibien 
 Jean-Pierre April (1948-), un écrivain québécois
 Raymonde April (1953-), une photographe franco-canadienne

Pseudonyme 

 April March, pseudonyme d'Elinore Blake, née en 1965, chanteuse américaine
 April Fool (équivalent anglais de Poisson d'avril), le nom de code d'un espion et agent double qui aurait aidé à la chute de Saddam Hussein,

Films 
 Pieces of April, un film américain sorti en 2003,
 April Story, un film japonais sorti en 1998,
 April Snow, un film coréen sorti en 2005.

Biologie et médecine 
 APRIL, une cytokines de la famille du facteur de nécrose tumorale

Homonymie de patronyme
Prénom féminin
Prénom américain
Homonymie d'acronyme